Морелья ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Пуэртос. Занимает площадь 413,5 км². Население — 2834 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 106 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Morella.net
 Web de Turismo de Morella realizada por la Agencia Valenciana de Turismo
 Vista desde satélite en Google Maps
 Todo Sobre Morella — Fotos de Morella. Más de 3000 fotos de Morella

Муниципалитеты Кастельона
Лос-Пуэртос